Grande Lago degli Schiavi – lago del Canada
 Piccolo Lago degli Schiavi – lago del Canada